Bernard Mandeville ou de Mandeville (1670-1733), philosophe, économiste politique et satiriste néerlandais ;
 Bernard Mandeville (1921-2000), peintre, illustrateur et lithographe français.